John Bloom peut faire référence à :

 John Bloom (1931-), entrepreneur britannique
 John Bloom (1935-), monteur
 John Bloom (1944–1999), acteur américain

Voir aussi 
 Joe Bob Briggs (John Irving Bloom, né en 1953),  critique de cinéma américain, auteur et interprète comique